El término Laurens puede referirse a:

 Laurens, comuna francesa del Hérault.
 Laurens, ciudad de Carolina del Sur, (EE. UU.)
 Laurens, pueblo de Nueva York, (EE. UU.)